Pristiloma subrupicola är en snäckart som först beskrevs av Dall 1877.  Pristiloma subrupicola ingår i släktet Pristiloma och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
subrupicola